Barbarano steht für:

 Brezzo di Bedero, eine italienische Gemeinde in der Provinz Varese in der Region Lombardei
 Luis Brezzo, ein uruguayischer Politiker und Journalist